Янгол-охоронець — янгол, який оберігає людину
 Янгол-охоронець (Доктор Хаус)
 Янгол-охоронець (телесеріал, 2007)
 Янгол-охоронець (фільм, 2014) — канадський фільм в жанрі нуар